Il doppio del torneo di tennis Costa Rica Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jonathan Erlich e Andy Ram che hanno battuto in finale Daniel Melo e Dušan Vemić 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Julian Knowle /  Michael Kohlmann (primo turno)
 Devin Bowen /  Ashley Fisher (primo turno)

 Jonathan Erlich /  Andy Ram (Campioni)
 Daniel Melo /  Dušan Vemić (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Costa Rica Challenger 2001